Персей (, , ; ок. —) — последний македонский царь из династии Антигонидов, сын Филиппа V Македонского, правивший в 179—168 годах до н. э.

Биография 
Персей был потомком Антигона Одноглазого в пятом поколении, ходили слухи, что он не был кровным сыном царя Филиппа, — поговаривали, будто бы супруга царя тайно взяла мальчика ещё младенцем у некой Гнафении. Древнегреческие источники весьма предвзято относятся к Персею и его отцу. Плутарх описывает его как человека с ничтожной натурой, жадного и властолюбивого. Эту оценку следует воспринимать с осторожностью, так как она высказана писателями, изначально враждебно относившимся к Македонии и её царям в целом.

Персей, завидовавший успехам брата, который исполнял роль посла в Риме, убедил своего отца отравить Деметрия как потенциального узурпатора. Узнав правду, царь Филипп от горя скончался. Причастность Персея к смерти потенциального римского ставленника не могла расположить к нему Рим.

Сразу после смерти царя Филиппа V в 179 году до н. э., Персей возобновил переговоры с Римом и завершил все приготовления отца. Действия Персея не шли во благо республике — он стал вмешиваться в дела соседей, занял Дельфы, изгнал римских послов из Македонии и заключил династический брак. Все эти события дали повод римлянам вмешаться в дела Македонии. Вскоре Рим и Персей объявили друг другу войну, получившую название Третьей Македонской (171—168 годы до н. э.).

В начале войны молодой царь успешно отражал атаки римлян, одерживал победы в небольших сухопутных и морских сражениях, но несмотря на ряд первоначальных успехов македонян в начале войны, она закончилась сокрушительным поражением от римлян во главе с Луцием Эмилием Павлом в битве при Пидне. Царь Персей попал в плен и был вынужден идти вместе с детьми перед триумфальной колесницей Эмилия Павла. Антигонидское государство было разделено на четыре республики. Позже Андриск, выдававший себя за одного из сыновей Персея, на полтора года сбросил римскую власть, но после очередного поражения Македония окончательно лишилась независимости и стала провинцией Рима.

Относительно обстоятельств смерти Персея существуют две версии. Согласно одной из них, изложенной Плутархом, римляне замучили Персея, не давая ему спать, отчего он умер от истощения в 166 году до н.э.. Однако Ливий пишет, что римляне относились к нему милосердно и содержали в хороших условиях в Альба-Фуцене. 

В июне 2005 года гробница Персея Македонского была найдена близ города Л’Акуила у древней Валериевой дороги, как заявили Министерство культуры Италии и археологическая делегация Македонии.

Потомки 
От брака с Лаодикой у Персея были сын Александр и дочь. Он также усыновил самого младшего из своих братьев — Филиппа. Александр был еще ребенком, когда Персей потерпел поражение от римлян, и после триумфа Эмилия Павла в 167 г. до н.э., в котором он был принужден идти за колесницей победителя, содержался в плену под стражей в Альба-Фуцене вместе со своим отцом. Впоследствии он был освобожден, стал искусным слесарем, выучил латинский язык и стал писцом.

Примечания 

Македонские цари
Македонские войны
Правители Европы II века до н. э.
Антигониды